Финал Кубка Бельгии по футболу 2011/2012 состоялся 24 марта 2012 года. «Локерен» переиграл «Кортрейк» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2012
Бельгия
Матчи ФК «Локерен»
Матчи ФК «Кортрейк»
События 24 марта
Март 2012 года
Спорт в Бельгии в 2012 году
Спортивные соревнования в Брюсселе